Josef Hronek je jméno a příjmení více významných osob:

 Josef Hronek (fotbalista) (1921–2004) – český fotbalista, reprezentant
 Josef Hronek (kněz) (1890–1954) – český římskokatolický kněz a děkan teologické fakulty v Litoměřicích